Босна може бити:

географски:
 Босна, географска и историјска област у БиХ
 Босна, река у БиХ
 Босна, насељено место у општини Какањ, БиХ
 Мала Босна, насељено место града Суботице, Србија
 Босна, средњовековна српска жупа
 Босна у средњем веку
 Бановина Босна
 Краљевина Босна

организација:
 Млада Босна, српска револуционарна организација

спорт:
 КК Босна, кошаркашки клуб из Сарајева
 НК Босна Високо, фудбалски клуб из Високог
 РК Босна Сарајево, рукометни клуб из Сарајева

остало:
 Босна (часопис)

Види још 
 Босна и Херцеговина (вишезначна одредница)
 Босанци (вишезначна одредница)
 Босанство (вишезначна одредница)
 Бошњаци (вишезначна одредница)
 Бошњаштво (вишезначна одредница)
 Херцеговина (вишезначна одредница)